Triathlon mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozegrany został 26 lipca w Odaiba Marine Park. W zawodach udział wzięło 51 zawodników z 29 krajów.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020